M.A.S.H. (1970), Robert Altman filmje
MASH (1972–1983), a MASH című film alapján készült televíziós sorozat